middelen die gevoel en pijn uitschakelen in een deel van het lichaam of het gehele lichaam, zie anestheticum
 middelen die verslaving kunnen veroorzaken, zie drug